Claude Maher est un acteur québécois.
 Claude Maher est un réalisateur québécois.